Marc François peut désigner i:
 Marc François (1951-2009), un acteur spécialisé dans le doublage ;
 Marc François (1960-2006), un acteur et metteur en scène de théâtre ;
 Marc François (1969-), un producteur français, fils cadet du chanteur Claude François.